Diplodus — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Diplodus — род лучепёрых рыб
 Diplodus — синоним рода клопов Zelus